

Geografia
 Haga – cittadina giapponese della prefettura di Tochigi
 Haga  –area urbana della Svezia situata nel comune di Enköping, nella contea di Uppsala
 Håga – area urbana della Svezia situata nel comune di Uppsala, nella contea di Uppsala
 Distretto di Haga – distretto della prefettura di Tochigi, in Giappone

Persone
 Chad Haga – ciclista su strada statunitense
 Håkon Haga – giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore norvegese
 Magne Haga – fondista norvegese
 Noriyuki Haga – pilota motociclistico giapponese
 Ragnhild Haga – fondista norvegese
 Ryunosuke Haga – judoka giapponese
Cornelius Haga - diplomatico olandese del XVII secolo